Ludvík VII. Hesensko-Darmstadtský (22. června 1658, Darmstadt – 31. srpna 1678, Gotha) byl hesensko-darmstadtským lankrabětem.

Život 
Ludvík se narodil jako syn lankraběte Ludvíka VI. a jeho první manželky Marie Alžběty Holštýnsko-Gottorpské.

V roce 1676 ho vévoda August Sasko-Weissenfelský přijal do literární společnosti Die Fruchtbringende Gesellschaft pod jménem "Milosrdný". Po smrti otce Ludvíka VI. dne 24. dubna 1678 získal Ludvík VII. titul hesensko-darmstadtského lankraběte. Vládl 18 týdnů a 4 dny a zemřel 31. srpna 1678 na následky úplavice ve městě Gotha, kde se chystal oženit s princeznou Erdmuthe Doroteou Sasko-Zeitzskou. Bylo mu 20 let. Ludvíkův mladší bratr Fridrich zemřel v důsledku nešťastného pádu v roce 1676. Dědicem Ludvíka VII. se tak stal jeho nevlastní bratr Arnošt Ludvík, jehož matka Alžběta Dorotea Sasko-Gothajsko-Altenburská za něj vládla jako regentka.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. června
Narození v roce 1658
Narození v Darmstadtu
Úmrtí 31. srpna
Úmrtí v roce 1678
Úmrtí v Gotha
Hesensko-Darmstadtští
Muži